Роберт Дальгрен (; родился 1 декабря 1979 года в Шеллефтео, Швеция) — шведский автогонщик, наиболее известный по своим успехам в туринговых соревнованиях.
 Обладатель Кубка Скандинавии по турингу 2010 года.
 3-кратный вице-чемпион Шведского турингового чемпионата (2004, 2007 и 2010 год).

Общая информация 
Роберт женат. В 2008 году у него и его супруги Нины родился первенец, названный Тимом. Позже у них родилась дочь Молли.

Среди своих негоночных хобби швед упоминает гольф и сноубординг.

Спортивная карьера

Первые годы 
Первые шаги в автоспорте Дальгрен начал делать в 1989 году в картинговых соревнованиях.

Проведя в этих гонках восемь лет и добившись лишь небольших локальных успехов (например, Роберт занял четвёртое место в североевропейском чемпионате в классе А в 1994 году), он в 1997 году перебирается в более серьёзные соревнования: быстрого прогресса не получилось — только спустя пять лет он смог завоевать более-менее крупный титул (выиграв британское первенство) и убедить спонсоров и потенциальных работодателей дать ему шанс подняться ещё на шаг выше: в Формулу-3.

Здесь Дальгрен получил лишь два сезона привыкание к технике и демонстрацию своих потенциальных возможностей: он проводит около 30 гонок в старшем классе британского чемпионата, в которых одерживает одну победу; по итогам второго сезона он занимает девятое место в общем зачёте серии. Финансирования на продолжение выступлений в «формулических» классах найти не удалось и в конце 2003 года эта часть карьеры шведа подходит к концу.

2004-11 
Новый этап карьеры Дальгрена связан с туринговыми гонками. Перед сезоном-2004 он заключает контракт с одной из команд национального первенства в этом классе. Роберт относительно быстро привыкает к своему Volvo S60 и уже по ходу дебютного года, одержав первую победу, завоёвывает вице-чемпионский титул.

В дальнейшем Роберт становится постоянным участником шведского чемпионата, постоянно борясь за победы в гонках и претендуя на титул в общем зачёте (ближе всего к нему он оказывается в 2010 году, когда уступает со счётом 249 на 251 очко чемпионское звание Рихарду Йоранссону). Параллельно швед периодически выбирается на отдельные этапы турингового чемпионата мира, где, несмотря на редкие старты, постепенно прибавляет в скорости.

В 2011 году, когда при поддержке Volvo, Polestar Racing пробует провести полноценный сезон в этой серии, именно Дальгрена выбирают на роль единственного пилота. Постепенно доводя машину и увеличивая ресурс жизни отдельных агрегатов, команда позволяет шведу довольно регулярно финишировать в очках и периодически бороться с лидерами чемпионата. По итогам года Дальгрен приводит свою Volvo на 11-ю строчку личного зачёта.

В 2010 году в Северной Европе постепенно создаётся новый туринговый чемпионат. Первый его год проходит в формате многоэтапного кубка, а второй — становится полноценным чемпионатом (поглотив в себя шведское первенство). Роберт не остаётся вдали от этого проекта и при поддержке всё той же Polestar принимает в нём участие.

Дальгрен выигрывает сезон-2010 кубка, за счёт стабильности взяв реванш у Йоранссона.

В 2011 году, из-за участия в чемпионате мира, ему не удаётся провести полноценный сезон в чемпионате, но даже за те четыре гонки, что шведу удаётся провести, он смог единожды победить и набрать 11-ю сумму очков личный зачёт того сезона.

В 2012 году команда не находит финансирование на участие в чемпионате мира и принимает предложение Volvo стать одним из её представителей для участия в свежесозданном шведском кузовном чемпионате TTA – Racing Elite League. Роберт сохраняет своё место пилота Polestar Racing, пополнив список пилотов серии.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Кузовные гонки

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль  на сайте WTCC

Картингисты
Автогонщики Швеции
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты чемпионата Швеции среди легковых автомобилей
Пилоты чемпионата Скандинавии среди легковых автомобилей
Пилоты WTCC
Пилоты Polestar Racing